

Bułgaria 
 Sitowo – wieś w obwodzie Jamboł
 Sitowo – wieś w obwodzie Płowdiw
 Sitowo – wieś w obwodzie Silistra
 Sitowo – gmina w obwodzie Silistra

Polska 
 Sitowo – wieś w województwie zachodniopomorskim
 Sitowo – nieoficjalna osada wsi Walim położona w Polsce